Чемпионат Англии по волейболу среди женщин — ежегодное соревнование женских волейбольных команд Англии. В рамках Национальной волейбольной лиги (НВЛ) проводится с сезона 1977/78.

Соревнования проходят в четырёх дивизионах — Суперлиге, 1-м, 2-м и 3-м дивизионах. В чемпионате также участвуют сильнейшие команды Уэльса.

Формула соревнований (Суперлига) 
В сезоне 2021/22 чемпионат состоял из двухкругового турнира, по итогам которого определена итоговая расстановка.

За победу со счётом 3:0 и 3:1 команды получают 3 очка, 3:2 — 2 очка, за поражение со счётом 2:3 — 1 очко, 0:3 и 1:3 — 0 очков.

В чемпионате 2021/22 в Суперлиге играли 8 команд: «Дарем Палатинейтс» (Дарем), «Полония Лондон» (Лондон), «Мэлори Иглз» (Лондон), «Лондон Интер Оркас» (Лондон), «Тендринг Ледис» (Клактон-он-Си), «Кембридж», «Юнивёрсити оф Ноттингем» (Ноттингем), «Даркстар Дербишир» (Дерби), «Лондон Интер Крокс» (Лондон). Чемпионский титул выиграл «Дарем Палатинейтс». 2-е место занял «Полония Лондон», 3-е — «Мэлори Иглз».

Чемпионы (с 1978)

Примечания

См. также 
 Чемпионат Англии по волейболу среди мужчин

Ссылки и источники 
 Волейбольная ассоциация Англии
 История чемпионатов и розыгрышей Кубка Англии

Чемпионаты Англии по волейболу